Понил — топонимы:

 Понил — река в Свердловской области
 Понил (Ивдельский городской округ) — посёлок в Свердловской области